Química: Ce, símbol de l'element químic Ceri.
 Comunitat Europea
 Contracepció d'emergència
 Marca CE, distintiu adoptat per a poder comercialitzar diversos productes a la Unió Europea.